Příjmení Kopeček nosí více významných osobností:

 Fráňa Kopeček (1871–1946) – český spisovatel
 Julius Kopeček (1886–1952) – český a československý politik
 Lubomír Kopeček (* 1975) – český politolog
 Miloslav Kopeček (* 1963) – český fotbalista